Gianfrancesco Gonzaga (1395-1444), primo marchese di Mantova
 Gianfrancesco Gonzaga (?-1488), figlio di Filippino di Guglielmo, della linea Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Gianfrancesco Gonzaga (1446-1496), signore di Gazzuolo
 Gianfrancesco Gonzaga (1488-1524), capostipite dal ramo dei "Gonzaga di Luzzara"
 Gianfrancesco Gonzaga jr. (1493-1500), figlio di Gianfrancesco Gonzaga, conte di Sabbioneta.
 Gianfrancesco "Cagnino" Gonzaga (1502-1539), figlio di Ludovico Gonzaga di Bozzolo
 Gianfrancesco Gonzaga (XVI secolo), teologo, figlio di Ascanio Gonzaga
 Gianfrancesco Gonzaga (?-1630), figlio di Ippolito Gonzaga, della linea "Gonzaga di Novellara e Bagnolo"
 Gianfrancesco Gonzaga (1646-1703), quarto principe di Bozzolo
 Gianfrancesco Gonzaga (1674-1720), militare, della linea Gonzaga di Vescovato